Kushiro pode se referir a:

Kushiro (Hokkaido) - Cidade em Hokkaido
Subprovíncia de Kushiro, em Hokkaido
Província de Kushiro - Antiga província em Hokkaido

Desambiguações de topônimos